Подбережский — разъезд в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 70 км, до центра муниципального образования Вохтоги — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Лапино, Поповка, Родионово, Никольское.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Подбережский в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района